Змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 9 лютого (кваліфікація) і 11 лютого (фінал) 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинна олімпійська чемпіонка Клое Кім кваліфікувалася на Олімпіаду, як і срібна медалістка Ігор-2018 Лю Цзяюй. Бронзова медалістка Ігор-2018 Аріелл Гоулд не змогла кваліфікуватись. Цай Сюетун очолювала залік Кубка світу 2021–2022 після трьох змагань з хафпайпу, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За нею розмістилися Сена Томіта і Міцукі Оно. Кім виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Медді Мастро і Керальт Кастельєт здобули, відповідно, срібну і бронзову нагороди. А ще Кім перемогла на Всесвітніх екстремальних іграх 2019 у суперпайпі, випередивши Мастро і Харуну Мацумото.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Кваліфікація

Примітки